

Sigle 

Le sigle SP peut signifier :
 Sapeur-pompier,
 Short Play, terme anglophone désignant un format de disque ou cassette plus court qu'un EP Extended Play,
 Soucoupe plongeante, dans les expressions SP-350 et SP-500,
 Superplastifiant, classe de composés organiques à haut poids moléculaire ajoutés au béton pour réduire le rapport eau/ciment tout en améliorant sa fluidité et sa mise en œuvre. Indispensable aux bétons à haute résistance et à longue durabilité, 
 Sans Pression, un artiste québécois de hip hop,
 La ville de São Paulo, au Brésil, 
 Game Boy Advance SP, console de jeux vidéo portable,
 un membre de l'Ordre des frères des écoles pies, ou piaristes, ordre de clercs réguliers catholiques (également s.p.),
 Scirocco SP, un modèle de Formule 1,
 Shore patrol, unité de police militaire de la marine et des garde-côtes des États-Unis d'Amérique.
 Sclérose en plaques, maladie dégénérative.

et aussi :
 Secular-progressive, un terme utilisé pour désigner les personnes en faveur d'une indépendance de l'État vis-à-vis de la religion.
 Simple Plan, un groupe de pop rock canadien,
 Sex Pistols, un groupe de punk rock anglais, 
 Socialistische Partij, un parti politique de la communauté flamande en Belgique,
 Socialistische Partij, un parti politique néerlandais,
 Sozialistische Partei, un parti politique de la communauté germanophone belge,
 Synchronization Profile, l'un des profils d'interopérabilité de Bluetooth,
 Stack Pointer (pointeur de pile), un des registres de certains ordinateurs, dont PDP-11,
 Senterpartiet, un parti centriste norvégien,
 South Park, une série animée humoristique d'origine américaine,
 Samajwadi Party, un parti politique indien,
 Service pack, dans les systèmes d'exploitation Windows,
 Shadow Priest, désignant un prêtre de spécialisation ombre dans le MMORPG World of Warcraft, 
 Service provisoire, dans la signalisation du métro de Paris
 Service de presse, ouvrage envoyé gratuitement par un éditeur à un critique littéraire à des fins de recension
 Sur penalty, en football

Code 
Le code SP ou sp peut faire référence à :
 Saint-Pierre-et-Miquelon, selon la liste des quartiers maritimes,
 Espagne, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 
 "Servicio Público" (service public) à l'arrière des véhicules de transport de personnes (essentiellement les cars) en Espagne (la codification internationale des plaques d'immatriculation attribue uniquement le "E" à l'Espagne à l'arrière de tous types de véhicules)
 Secteur Postal (suivi d'un code postal à cinq chiffres, et éventuellement d'un code postal militaire de 5 autres chiffres et du mot ARMEE) ce sont les codes postaux utilisés par la poste aux armées pour les militaires de l'armée française basés hors de France.

Abréviation 
En biologie, sp est l'abréviation de :
 espèce, soit species en latin et en anglais, au singulier, généralement abrégé en « sp. » ;
 espèces, au pluriel, est abrégé en « spp. »
 sous-espèce, au singulier, généralement abrégé en « ssp. » (et également noté, parfois, « Subsp. »;) ; sous-espèces, au pluriel, est abrégé en « sspp. ».

Symbole 
 En chimie, et notamment en chimie organique, sp est le symbole de l'hybridation d'une orbitale s et d'une orbitale p, ainsi que des deux orbitales hybrides qui en résultent.
 sp et sp sont les symboles de l'hybridation d'une orbitale s et de deux ou trois orbitales p, ainsi que des trois ou quatre orbitales hybrides qui en résultent.

Notes et références 

Abréviation
Code